

Sigle 
ZI – zona industriale

Codici 
 ZI – codice vettore IATA di Aigle Azur
 ZI – codice FIPS 10-4 dello Zimbabwe
 ZI – codice ISO 3166-2:SK della regione di Žilina (Slovacchia)

Altro 
 Zi – simbolo del prefisso per multipli binari zibi
 ZI – targa automobilistica di Löbach-Zittau (Germania)
 ZI – targa automobilistica di Žilina (Slovacchia)
 Zi – nome cinese di cortesia – (字) nome che in Cina viene assunto al compimento della maggiore età
 Zi – (子) ramo terrestre dell'astrologia cinese
 Zi – Fondo di pozzi
 Zi – album dei Negură Bunget del 2016